Unity puede referirse a:

Película  
Unity

Informática 
 Unity (entorno de escritorio), la interfaz gráfica de usuario utilizada en Ubuntu.
 Unity Linux, un sistema operativo que usa el núcleo Linux.
 UNITY (lenguaje de programación).
 Unity (motor de juego), motor de desarrollo diseñado para programación de videojuegos.

Personas 
 Unity Mitford, amigo de Adolf Hitler.

Lugares 
 Unity (Maine)
 Unity (condado de Waldo, Maine)
 Unity (condado de Kennebec, Maine)
 Unity (Nuevo Hampshire)
 Unity (Oregón)

Otros 
 Unity (Módulo de la ISS), un segmento de la Estación Espacial Internacional.
 Unity, movimiento cristiano fundado en 1889.
 Unity, música del género electrónica hecho por TheFatRat.